Veluwe, regione della Gheldria (Paesi Bassi)
Veluwe, quartiere del comune di Maasdriel (Gheldria)
Veluwe, abitato situato tra i comuni di Veghel e Boekel, nel Brabante Settentrionale (Paesi Bassi)
Veluwe, parte di Peel, nel comune di Asten (Brabante Settentrionale)

Parco nazionale De Hoge Veluwe, il parco nazionale dell'Alta Veluwe
Parco nazionale Veluwezoom, altro parco nazionale nella Veluwe